Боб Брайън и Майк Брайън защитават титлата си и са номер 1 в схемата.

Поставени тенисисти 
  Боб Брайън /  Майк Брайън (шампиони)
  Макс Мирни /  Даниел Нестор (полуфинал)
  Махеш Бхупати /  Леандер Паеш (финал)
  Лукаш Кубот /  Оливер Марах (четвъртфинал)
  Мариуш Фирстенберг /  Марчин Матковски (четвъртфинал)
  Юрген Мелцер /  Филип Пецшнер (четвъртфинал)
  Лукаш Длухи /  Пол Хенли (1 кръг)
  Микаел Льодра /  Ненад Зимонич (четвъртфинал)
  Уесли Мууди /  Дик Норман (1 кръг)
  Рохан Бопана /  Айсам-ул-Хак Кюреши (осминафинал)
  Роберт Линдстедт /  Хория Текъу (1 кръг)
  Марк Ноулс /  Михал Мертиняк (2 кръг)
  Марсел Гранолерс /  Томи Робредо (осминафинал)
  Джонатан Ерлих /  Анди Рам (2 кръг)
  Николас Алмагро /  Марк Лопес (1 кръг)
  Марсело Мело /  Бруно Соареш (1 кръг)

Схема

Финална фаза

Горна половина

Секция 1

Секция 2

Долна половина

Секция 3

Секция 4

Външни препратки 
 Схема на турнира

Открито първенство на Австралия